Příjmení Maas nebo Maass nosí více osobností:

 Frans Maas (* 1964) – nizozemský atlet
 Heiko Maas (* 1966) – německý politik a ministr za SPD
 Timo Maas (* 1964) – německý hudebník

 ženská varianta s přechýlením

 Anny Maass (1909–1998) – česká právnička a obhájkyně židovského původu, přeživší holokaust
 Sarah J. Maas (* 1986) – americká spisovatelka

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení